Яблоновський Олександр:

 Яблоновський Олександр Валеріан (1829–1913) — польський історик та етнограф.
 Яблоновський Олександр Ян (1670–1723) — представник знатного польського магнатського роду Яблоновських, великий коронний хорунжий.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок